Баха:

Понятия, связанные с бахаизмом 
 «Баха́» (, букв. «свет», «блеск», «великолепие») — «Величайшее Имя», один из символов в вере Бахаи.
 Абдул-Баха (‏عبد البهاءله) — религиозный деятель, один из основателей веры бахаи .
 Баха-Пур — бывшее селение, на котором располагается сейчас бахаистский Храм Лотоса.

Персоналии 
 Баха, Набиль (род. 1981) — испанский футболист марокканско-французского происхождения.
  (род. 1968) — австрийский предприниматель.

Топонимы 
 Баха — деревня в Сирии, рядом с Маалулой, в которой сохраняется западный новоарамейский язык.
 Ба́ха (, «нижняя») — составная часть многих географических названий в испаноязычных странах, например, Плана-Баха, Баха-Верапас, Рибера-Баха-дель-Эбро.

Другое

См. также 
 Эль-Баха () — провинция в Саудовской Аравии.
 Баха () — разновидность ралли-рейда.